Фэй Сяоту́н (, 2 ноября 1910 — 24 апреля 2005) — китайский антрополог, социолог, политический деятель.

Биография 
Родился в провинции Цзянсу. В 1933 году окончил Яньцзинский университет, получив степень бакалавра социологии. Продолжил образование в Университете Цинхуа, где в 1935 году получил степень магистра антропологии. Его научным руководителем был С. М. Широкогоров.

После окончания университета отправился в полевое исследование со своей женой Ван Тунхой, тоже антропологом. Во время экспедиции в горном районе Фэй попал в тигровую ловушку. Жена, отправившаяся за помощью, погибла.

Восстановившись после ранения Фэй продолжил образование в Британии в Лондонской школе экономики, где он учился у известного антрополога Бронислава Малиновского и в 1938 году получил степень PhD.

Возвратился в Китай, где преподавал в Юньнаньском университете и продолжал социологические исследования.

После победы коммунистов в гражданской войне и основания КНР преподавал в университете Цинхуа. Был одним из основателей и профессором . Был директором института социологии Академии общественных наук Китая.

С 1944 года член Демократической лиги Китая — одной из малых партий КНР, подчинённых КПК. В течение многих лет был депутатом ВСНП и НПКСК.

Пострадал во время Культурной революции в Китае, затем был реабилитирован и участвовал в суде над «Бандой четырёх» в качестве одного из судей.

До конца жизни являлся профессором социологии Пекинского университета.

Награды 
 Азиатская премия культуры Фукуока (1993)

Труды 
 Peasant Life in China: A Field Study of Country Life in the Yangtze Valley. London: Routledge, 1939.
 Oxford University Press, 1946
 Routledge Kegan & Paul, 1980
 Earthbound China; a study of rural economy in Yunnan. University of Chicago Press, 1947 (в соавторстве)
 China’s Gentry: Essays in Rural-Urban Relations With Six Life-Histories of Chinese Gentry Families. University of Chicago Press, 1968
 Chinese village close-up. Beijing: New World Press, 1983.
 Rural Development in China: Prospect and Retrospect. University of Chicago Press, 1989.
 Фэй Сяотун. Китайская деревня глазами этнографа / Пер. с кит. В. М. Крюкова. Вступит. ст. М. В. Крюкова. Предисл. Б. Малиновского. — М.: Наука, Главная редакция восточной литературы, 1989. — 245 с. ISBN 5-02-016484-4

Примечания

Литература 
 Хаснулина К. А., Чжоу Сяохун Фэй Сяотун и китаизация социальных наук в первой половине XX века // Общество и государство в Китае. 2020. № 34.

Социологи Китая
Антропологи Китая
Политики Китая
Преподаватели Пекинского университета
Выпускники университета Цинхуа
Преподаватели университета Цинхуа
Социологи по алфавиту
Заместители председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей
Зампреды ВК НПКСК